Mistrzostwa Europy U-16 w Piłce Nożnej 2001 odbyły się w dniach 22 kwietnia - 6 maja 2001 w Anglii.

Trzy najlepsze drużyny turnieju wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Trynidadzie i Tobago
w 2001 roku.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2001 
  Hiszpania
  Francja
  Chorwacja

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Piłka nożna w Anglii
2001 w Anglii